

Кандаковка — присілок, Бірський район, Башкортостан
 Кандаковка — село, Кігинський район, Башкортостан
 Кандаковка — присілок, Юргамиський район, Курганська область